Het ATP-toernooi van Cincinnati 2006 werd van 14 tot en met 20 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad Cincinnati. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi Western & Southern Financial Group Masters.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati